Als Verbandsliga Schleswig-Holstein wurden seit 1968 unterschiedliche Spielklassen bezeichnet:

 die höchste Spielklasse des SHFV von 1978 bis 2008, zuvor Landesliga Schleswig-Holstein, heute Schleswig-Holstein-Liga genannt
 die zweithöchste Spielklasse in zwei Staffeln des SHFV von 1968 bis 1978, danach bis 1999 Landesliga Schleswig-Holstein genannt, siehe: Landesliga Schleswig-Holstein (1968–1999)
 die zweithöchste Spielklasse des SHFV in vier Staffeln von 2008 bis 2017 – siehe: Verbandsliga Schleswig-Holstein (ab 2008)
 die dritthöchste Spielklasse des SHFV in vier Staffeln ab 2017